El Tricicle (música), grup musical de la dècada de 1970.
 Tricicle, companyia catalana de teatre gestual.
 Tricicle (vehicle), vehicle de tres rodes.